Wola Bartatówska (ukr. Воля-Бартатівська, Wola-Bartatiwśka) – wieś na Ukrainie w rejonie gródeckim należącym do obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
  
 Wola Bartatówska na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon gródecki (obwód lwowski)